Florentia (automerk), voormalig Italiaans automerk (1901–1910) van Fabbrica Toscana Automobili uit Florence.
Florentia (plantage), een plantage in Suriname
Florentia (Frankrijk), een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Jura
Florentia (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng